KKL peut faire référence au : 

 Kernkraftwerk Leibstadt (en français, Centrale nucléaire de Leibstadt) ;
 Keren Kayemeth LeIsrael (en français, Fonds national juif) ;
 Kultur- und Kongresszentrum Luzern (en français, Palais de la culture et des congrès de Lucerne).